Stromversorgung steht für:

 allgemein Elektrizitätsversorgung
 ein Verteilernetz der Versorgungsnetz- oder Verteilnetzbetreiber, siehe Stromnetz
 ein Gerät oder lokales Verteilernetz, siehe unterbrechungsfreie Stromversorgung
 ein Gerät oder eine Schaltung zur Wandlung der vom Stromnetz gelieferten elektrischen Energie, siehe Netzteil
 ein Gerät oder Bauteil, das elektrische Energie liefert, siehe Spannungsquelle
 Strom- sowie Spannungsversorgung für den Prüf- und Entwicklungsbereich, siehe Labornetzteil

Siehe auch